Jan Drohojowski (1505-1557) – biskup kujawski
 Jan Drohojowski (zm. 1601) – kasztelan sanocki
 Jan Tomasz Drohojowski (zm. 1605) – referendarz wielki koronny, starosta przemyski
 Jan Drohojowski (zm. 1716) – marszałek Trybunału Głównego Koronnego, kasztelan czernihowski
 Jan Marian Drohojowski (1858-1911) – bankowiec i heraldyk
 Jan Marceli Drohojowski (1901-1979) – dyplomata II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej